Ла-Рош-ан-Брени́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сольё. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21525.

Население

Экономика 
В 2010 году среди 539 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 376 были экономически активными, 163 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 376 активных жителей работали 330 человек (179 мужчин и 151 женщина), безработных было 46 (27 мужчин и 19 женщин). Среди 163 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 77 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ла-Рош-ан-Брениль

Коммуны департамента Кот-д’Ор